Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Karang Malang (Gebog), een plaats in het regentschap Kudus in de provincie Midden-Java
 Karang Malang (Masaran), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Karang Malang (Kasreman), een plaats in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Karangmalang (doorverwijspagina)